Le raïon de Vyborg (en , Vyborgski raïon ; en ) est une subdivision administrative de l'oblast de Léningrad, dans le nord-ouest de la Russie. Son centre administratif est la ville de Vyborg.

Histoire 
Cette entité administrative succède à celles du fief de Viipuri, du gouvernement de Vyborg et de la province de Viipuri.

Géographie 
Le raïon est situé dans l'Isthme de Carélie, dans la partie cédée par la Finlande par le Traité de Moscou (1940).

Il couvre une superficie de  et compte 181 100 (2008) habitants.
Son centre administratif est Vyborg (). Les autres centres urbains sont Kamennogorsk, Svetogorsk, Primorsk et Vyssotsk.

Les principales activités sont l'industrie, l'agriculture et la fourrure.

Découpage territorial depuis 2006 

Le raïon est divisé en huit municipalités (qui équivalent à des cantons en France) de type urbain (dont cinq villes) et en six municipalités de type rural regroupant chacune plusieurs villages.

Découpage administratif avant 2006 
Avant le , le raïon se divisait en cinq villes (Kamennogorsk et ses villages, Primorsk, Svetogorsk, Vyborg et Vyssotsk), en deux municipalités de type urbain (Lesogorski et Sovietski) et en six villages ou regroupements de villages.

Transports

Transports ferroviaires 

Les lignes ferroviaires Saint-Pétersbourg-Helsinki et Riihimäki–Saint-Pétersbourg, traversent Vyborg.
Une  autre ligne ferroviaire entre  Saint-Pétersbourg et Vyborg longe la côte du Golfe de Finlande, en passant par Primorsk. 
Vyborg est reliée à Hiitola par Kamennogorsk, c'est l'ancienne Ligne de Vyborg à Joensuu. 
À Kamennogorsk, une branche ferroviaire mène à Svetogorsk.
Toutes ces lignes sont desservies par des trains de banlieue venant de la Gare de Finlande de Saint-Pétersbourg et de Vyborg.

Transports routiers 
L'autoroute A181 qui relie Moscou et Saint-Pétersbourg à la Finlande  traverse Vyborg.

Le réseau routier a été construit principalement avant 1940 quand la région de Vyborg faisait partie de la Finlande. En particulier, plusieurs routes relient Vyborg à  Saint-Pétersbourg et l'une d'entre elles longe la côte maritime. 
D'autres routes relient Kamennogorsk à Vyborg et à Melnikovo, et la région côtière à Sosnovo et à Melnikovo.

Transports aquatiques 
Le Canal du Saimaa construit au milieu du  permet le transport de passagers et de marchandises entee le Lac Saimaa et le Golfe de Finlande.
Les terminaux portuaires de Vyborg, Primorsk et Vysotsk sont des accès majeurs.

Références 
  Information sur l'organisation administrative de la Carélie

Liens externes 
 http://lenobl.ru/gov/municipal/mc26

Notes et références

Voir aussi 
Fief de Viipuri
Gouvernement de Vyborg
Province de Viipuri
Vyborg

Ancienne commune en Finlande
Raïon de Vyborg